Башкирово — топоним в России.

 Башкирово — деревня в Брединском районе Челябинской области, входит в Боровское сельское поселение.
 Башкирово  — историческое село Орловской губернии Карачевского уезда.